Сергей Владимирович Зуев (9 октября 1955) — бывший советский и российский футбольный арбитр, ныне — инспектор ФИФА (с 2004 года).

Родился в семье ветерана ВОВ, футбольного судьи Владимира Ивановича Зуева (род. 1925).

Играл за команды Москвы на позиции левого полузащитника.

Арбитр с 1975 года. В судейство пошёл по совету отца. В 1977 году был принят в Московскую коллегию арбитров.

Закончил  в 1978 году Московский инженерно-физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»). 

Работал в РИА Новости.

Обслуживал матчи профессиональных клубов с 1982 по 2003 годы. В Высшей лиге российского футбола провёл 87 игр.

Возглавлял КФА РФ. Работал судейским наблюдателем на финале Кубка УЕФА 2008/2009

Примечания

Ссылки 
   

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России
Выпускники МИФИ